Fredrik Larsson (1974) svéd basszusgitáros
 Fredrik Larsson (1976) svéd autóversenyző
 Fredrik Larsson (1984–2020) válogatott svéd kézilabdázó